Појам Јута (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Јута, америчка савезна држава
 јута (биљка), биљка
 Јута (материјал), текстилни материјал, добијен из истоимене биљке јуте
 Јута (асоцијација), YUTA - Национална асоцијација туристичких агенција Србије
 Јута (језеро), језеро у Сједињеним Америчким Државама
 Јута Џез, амерички кошаркашки тим
 Јута од Мекленбурга, супруга црногорског принца Данила